Nowaki ist ein polnischer Ortsname sowie ein japanischer Schiffsname:
 Nowaki (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Nowaken, 1938 bis 1945 Brüderfelde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Nowaki (Kasina Wielka), Ort im Powiat Limanowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Nowaki (Skórzec), Ort im Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien
 Nowaki (Pakosławice), Ort im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1945 Nowag, Kreis Neiße, Schlesien

 Nowaki (Schiff), japanischer Zerstörer der Kagero-Klasse

Siehe auch: Święte Nowaki